Айжарык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Айжарык — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Айжарык — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.